Waltz into Darkness, een Amerikaanse roman van William Irish, vertaald in het Frans als La Sirène du Mississippi
 La Sirène du Mississipi (film), gespeld met één p, een film gebaseerd op bovenstaande roman